Кріулін; Криулін

 Кріулін Владислав Петрович (? — 2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Криулін Гліб Олександрович (1923—1988) — депутат Верховної ради Білоруської РСР 6—11-го скликань. Депутат Верховної Ради СРСР 7—9-го скликань.
 Кріулін Станіслав Володимирович (* 1975) — український та російський футболіст та тренер, виступав на позиції захисника та півзахисника.

Див. також 
 Кріуліно